Neuenburg kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Nowogródek Pomorski (kommunhuvudort), Västpommerns vojvodskap, Powiat myśliborski, 
 Neuenburg - en stad i Polen, se Nowe

Schweiz 

 Neuchâtel, kantonhuvudstad och kommun, 
 Neuchâtel (kanton)
 Neuchâtelsjön
 Neuchâtel (distrikt) (–2017)

Tyskland 

 Neuenburg am Rhein – kommun i Baden-Württemberg, Freiburg Region, 
 Neuenburg (slott i Freyburg) – slott i Freyburg, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar